Дантес — прізвище.

Відомі особи 
 Дантес Володимир Ігорович (справжнє ім'я: Володимир Ігорович Гудков; нар. 1988) — український співак, телеведучий, радіоведучий, екс-учасник гурту «ДіО.фільми», що розпався 2015 р.
 Жорж Шарль Дантес (1812—1895) — французький монархіст, офіцер-кавалергард. У 1830-х роках мешкав у Росії. Згодом займався політикою, був сенатором Франції. Відомий насамперед як людина, що смертельно поранила на дуелі Олександра Пушкіна.
 Роландо Дантес (1940—2009) — професійний філіппінський бодібілдер, актор.

Див. також 
 ДіО.фільми — українська музична група, до жовтня 2010 «Дантес & Олійник» — музичний дует.